Хаим Герцог (, ; 17 сентября 1918, Белфаст — 17 апреля 1997, Иерусалим) — израильский государственный деятель, занимавший на протяжении своей карьеры важные государственные посты: был послом при ООН и 6-м президентом Израиля.
Отец президента Израиля Ихцака Герцога

Биография 

Хаим родился в Белфасте в семье главного раввина Северной Ирландии Ицхака Айзика Герцога. Бабушка и дедушка Хаима Герцога жили и похоронены в литовском городе Шедува. Начал учёбу в дублинском Уэсли-колледже. В 1936 году отец Хаима был назначен главным раввином Палестины (бывшей на тот момент подмандатной британской территорией), и переехал туда со всей семьёй.

По прибытии в Палестину Хаим вступил в подпольную еврейскую военизированную организацию Хагана. Затем вернулся в Великобританию, где окончил Университетский колледж Лондона, получив степень бакалавра.

По окончании учёбы вступил в британскую армию, и воевал в её составе во время Второй мировой войны, пройдя все основные этапы боёв, включая высадку в Нормандии. В звании майора он командовал подразделением в гвардейской танковой дивизии. В начале 1945 года был переведен на службу в военную разведку, руководил разведкой в Северной Германии, принимал участие в освобождении ряда концлагерей. Руководил операцией по розыску и установлению личности рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.
После окончания войны также принимал участие в судебных процессах над нацистскими преступниками. 

В 1945 году вернулся в Палестину и заново вступил в Хагану. Участвовал в создании армии будущего государства, и был среди основателей её разведывательной службы. Участвовал в Войне за независимость, в том числе в боях за Латрун.

В 1962 году покинул армию и затем стал одним из основателей юридической фирмы «Герцог, Фокс и Неэман».

Во время Шестидневной войны 1967 года был назначен первым главой военной администрации в Иудее и Самарии.

С 1975 года по 1978 год был израильским послом в ООН. Когда ООН объявила сионизм формой расизма, вышел на трибуну и демонстративно порвал документ с этим решением. Его речь по этому поводу на Генеральной Ассамблее ООН 10 ноября 1975 года включена в антологию лучших речей в истории человечества.

В 1983 году избран 6-м президентом Израиля. Старался не вмешиваться в политику и не пытался выйти за рамки своих полномочий. В 1988 году переизбран на второй срок.

В 1993 году ушёл на пенсию. Умер в 1997 году в Иерусалиме. Похоронен на Горе Герцля в Иерусалиме.

Публикации

Примечания

Ссылки 

Политики XX века
Правители XX века
Президенты Израиля
Участники Второй мировой войны (Великобритания)
Участники Арабо-израильской войны 1947—1949 годов
Участники Суэцкого кризиса
Похороненные на горе Герцля
Начальники Службы военной разведки Израиля
Члены «Хаганы»
Персоналии:Спецслужбы Великобритании
Депутаты кнессета по алфавиту
Депутаты кнессета X созыва
Генерал-майоры (Израиль)
Участники Шестидневной войны
Военные атташе Израиля
Юристы Израиля
Юристы по алфавиту
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Израиля
Почётные доктора Брандейского университета